
Grayson peut désigner :

Patronyme 

 Alan Grayson (né en 1958), homme politique américain ;
 Andrew Jackson Grayson (1819-1869), militaire et ornithologue américain ;
 Campbell Grayson (né en 1986), joueur de squash néo-zélandais ;
 Clifford Prevost Grayson (1857-1951), peintre américain ;
 Devin K. Grayson (née en 1970), scénariste de comics américaine ;
 Kathryn Grayson (née en 1922), actrice et chanteuse américaine ;
 Paul Grayson (né en 1971), joueur anglais de rugby à XV ;
 Richard Grayson (né en 1941), compositeur et pianiste américain :
 Virginia Grayson (née en 1967), artiste néo-zélandaise.

Pseudonyme 
 Richard Grayson, pseudonyme de Richard Grindal (1922-2005), auteur écossais de roman policier et de roman d'espionnage.

Personnages de fiction 
 Amanda Grayson, personnage de l'univers de fiction de Star Trek, interprété par l'actrice Jane Wyatt ;
 Dick Grayson, héros de fiction appartenant à DC Comics ;
 Mark Grayson, alias Invincible, personnage principal et éponyme du comic Invincible ;
 Victoria Grayson, antagoniste dans la série télévisée Revenge, interprétée par l'actrice Madeleine Stowe

Prénom 
Grayson est un prénom notamment porté par Grayson Hugh et Grayson Perry.Il existe également sous la forme de Greyson.

Toponyme 

  désigne deux comtés ;
 Grayson, ville de Californie ;
 Grayson, localité de Géorgie ;
 Grayson, ville du Kentucky ;
 Grayson, localité de Louisiane ;
 Grayson, ville située en Oklahoma ;
 Grayson Valley, census-designated place américaine, dans le comté de Jefferson (Alabama) ;

Divers 
 Grayson, bande-annonce de 2004 ;
 Grayson, étoile-nation de fiction dans l'Honorverse situé dans le système de Yeltsin.